Lamelleulepethus är ett släkte av ringmaskar. Lamelleulepethus ingår i familjen Eulepethidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Lamelleulepethus